Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2006 – trzydzieste ósme mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB, które odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach od 4 do 21 kwietnia 2006 roku.

Australijczycy, których kapitanem był Saia Faingaʻa, triumfowali w tych zawodach po raz pierwszy w historii, w finale 17:13 pokonując Nowozelandczyków. Zwycięzcy dywizji B – Fidżijczycy – zyskali awans, zastępując w następnych rozgrywkach elity najsłabszych Rumunów.

Najwięcej punktów (61) zdobył Nowozelandczyk Colin Slade, zaś trzech zawodników zdobyło po pięć przyłożeń. IRB opublikowała następnie podsumowanie statystyczno-analityczne tej edycji.

Skład zwycięskiego zespołu: Ben Daley, Anthony Faingaʻa, Saia Faingaʻa, Will Genia, AJ Gilbert, Brett Gillespie, James Hanson, Josh Holmes, Taniela Hoponoa, Jack Kennedy, Jack Lam, Christian Lealiʻifano, Daniel Linde, Poutasi Luafutu, Ben Lucas, Phil Mathers, Pat McCutcheon, Luke McLean, Jackson Mullane, David Pocock, Lachlan Rosengreen, Jonathan Salvi, Brett Stapleton, Lachie Turner, Brando Vaʻaulu i Sam Wykes.

Informacje ogólne 
AGRFU otrzymał prawa do organizacji turnieju w sierpniu 2005 roku. Mistrzostwa zostały zorganizowane w ciągu pięciu meczowych dni pomiędzy 4 a 21 kwietnia 2006 roku na dwóch obiektach zlokalizowanych w Dubaju i Szardży. W turnieju mogli uczestniczyć jedynie zawodnicy urodzeni w latach 1987–1988, a nad ich przebiegiem czuwało osiemnastu arbitrów.

Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na dwie dwunastozespołowe dywizje i rozstawione w nich na cztery trzyzespołowe grupy według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz w regionalnych eliminacjach. Rywalizowały one następnie w ciągu trzech pierwszych meczowych dni z drużynami z innej grupy (grupa A z D, B z C). Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Po zakończeniu pierwszej fazy ustalany był ranking przed dwumeczową fazą play-off – pierwsze cztery zespoły walczyły o mistrzostwo, kolejne cztery o miejsce piąte, zaś pozostałe o miejsce dziewiąte.

Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej nie odbywała się dogrywka, zwycięzca wyłaniany był zaś na podstawie większej liczby przyłożeń w tym meczu, przyłożeń zakończonych podwyższeniem, a ostatecznie w wyniku karnych kopów. Wyjątkiem był mecz finałowy, w którym w przypadku niewyłonienia zwycięzcy według kryteriów przyłożeń i podwyższeń, nie rozgrywano konkursu kopów, lecz ogłaszano wspólny triumf obu zespołów.

Najsłabsza szóstka z dywizji B o udział w kolejnych mistrzostwach musiała ubiegać się w regionalnych kwalifikacjach, natomiast jej zwycięzca w następnej edycji zastępował ostatnią drużynę dywizji A.

Zawody były transmitowane przez stacje telewizyjne z całego świata, m.in. Sky Sports, TV3, Eurosport i M-Net.

Dywizja A

Grupy

Tabela

Mecze fazy grupowej

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa 

0

Dywizja B

Grupy

Tabela

Mecze fazy grupowej

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2006 w rugby union
Rugby union w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Sport w Dubaju
Sport w Szardży
2006 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich